A 2006-os labdarúgó-világbajnokságon a D csoport mérkőzéseit június 11. és június 21-e között játszották. Portugália nyerte meg, a második helyet Mexikó szerezte meg. Angola és Irán kiesett. A mérkőzéseken összesen 12 gól esett.

Tabella

Mexikó vs Irán

Angola vs Portugália

Mexikó vs Angola

Portugália vs Irán

Portugália vs Mexikó

Irán vs Angola

Források 
 

Csoport D